Mistrzostwa Kazachstanu w Skokach Narciarskich 2019 (luty) – zawody o mistrzostwo Kazachstanu w sezonie 2018/2019
 Mistrzostwa Kazachstanu w Skokach Narciarskich 2019 (październik) – zawody o mistrzostwo Kazachstanu w sezonie 2019/2020